Ахмед Мальсагов: Мальсагов, Ахмед Исаевич (род. 1960) — исполняющий обязанности президента Ингушетии (2001—2002), глава правительства Ингушетии (1999—2002).
 Мальсагов, Ахмед Орцхоевич (1932—1993) — учёный-ингушевед.
 Мальсагов, Ахмед Пшемахович (1922—1999) — ингушский писатель.
 Мальсагов, Ахмед Татарханович (1912—1942) — советский лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации.

Примечания